Лёвенхильм (Лёвенгельм; )

Фамилия
 Лёвенхильм, Августа (1754—1846) — шведская дворянка.
 Лёвенхильм, Густав Карл Фредрик (1771—1856) — граф, шведский военачальник и дипломат, участник Наполеоновских войн и Венского конгресса.
 Лёвенхильм, Жакетта (1797—1839) — шведская придворная дама и фрейлина. любовница короля Швеции Оскара I.
 Лёвенхильм, Карл Густав (1790—1858) — граф, шведский военный, государственный и дипломатический деятель, генерал-лейтенант.

См. также 
 Лёвенхельм, Харриет (1887—1918) — шведская художница и поэтесса.
 Лёвенхольм — старинный замок на полуострове Дьюрсланд к востоку от города Раннерс в регионе Центральная Ютландия, Дания.